Consumer Electronics steht für:

 Unterhaltungselektronik auf Englisch 
 ce Consumer Electronics AG, siehe Erich Lejeune 
 ein Nebenprojekt der Band Whitehouse, siehe Consumer Electronics (Band)